A Copa do Brasil de Futsal de 2019 é a terceira edição da competição. Nesta edição o número de equipes foi aumentada para 18 equipes, sendo a primeira fase composta por confrontos regionais.